

Patronyme 
 David Tattersall (né en 1960), directeur de la photographie britannique.
 Ian Tattersall (né en 1945), paléoanthropologue et primatologue américain.
 James Tattersall (1940-1997), joueur britannique de tennis.
  (1724-1795), homme d’affaires anglais, fondateur d’un marché aux chevaux privé et mondain à Londres en 1766. Un second Tattersall (parfois orthographié Tattershall) fut fondé en 1855 à Paris (rue Beaujon).
 Walter Medley Tattersall (1882-1948), biologiste marin et zoologiste britannique.

Zoologie 
 Propithèque de Tattersall (Propithecus tattersalli), une espèce de primate lémuriforme appartenant à la famille des Indriidés.

Homonymie de patronyme